Варвара Суворова:
 Суворова, Варвара Андреевна (род. 1855) — вымышленный персонаж Бориса Акунина.
 Суворова, Варвара Аркадьевна (1803—1885) — внучка генералиссимуса А. В. Суворова.
 Суворова, Варвара Ивановна (1750—1806) — дочь генерал-аншефа князя И. А. Прозоровского, супруга генералиссимуса А. В. Суворова.